Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

129e régiment d'infanterie
129e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires